Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Huntington d'après la ville de Huntington (Virginie-Occidentale) :

 l', un croiseur cuirassé de . Initialement nommé , il prend le nom d'USS Huntington en 1916 et participe à la Première Guerre mondiale ;
 l' devait à l'origine être un croiseur léger de la classe Cleveland, mais il est transformé en porte-avions léger de la classe Independence sous le nom d' ;
 l' est un croiseur léger de la classe Fargo en service de 1946 à 1949.

Huntington